Колонија Нуево Аманесер има више значења:

 Колонија Нуево Аманесер (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Нуево Аманесер (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Нуево Аманесер (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Нуево Аманесер, Нуево Хомте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику